O Recife Open Internacional de Tênis é um torneio tênis, que fez parte da série ATP Challenger Tour, realizado em 2011, realizado em piso duro, no Recife, Pernambuco, Brasil.

Edições

Simples

Duplas

Ligações Externas 

ATP Challenger Tour
Torneios de tênis no Brasil
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil
Competições desportivas de Pernambuco